Джеймс Ван (; род. 27 февраля 1977) — австралийский кинорежиссёр фильмов ужасов, сценарист и продюсер, известный съёмками кинофраншиз «Пила», «Астрал» и «Заклятие».

Биография 
Джеймс Ван родился в 1977 году в городе Кучинг, Малайзия в китайском районе. После окончания основной школы святого Томаса в Кучинге со своей семьёй переехал в Мельбурн, Австралия. Он посещал Колледж Лейк Туггеранонг в Канберре. Там поступил в Высшую мельбурнскую киношколу и познакомился с Ли Уоннеллом. В качестве зачётной работы они написали сценарий к фильму «Пила» и сняли короткометражный фильм о «Пиле». Их руководитель был настолько впечатлён увиденным, что отправил плёнку в Голливуд. Отправил и забыл. Через несколько месяцев пришло письмо, в котором говорилось, что Вана и Уоннелла приглашают снимать фильм по их сценарию.

Джеймс Ван не был режиссёром фильма «Пила 2», однако вместе с Уоннеллом стал его продюсером. В 2007 году на экраны вышел фильм «Мёртвая тишина», где он является режиссёром, а Ли Уоннелл сценаристом.

7 августа 2015 года Ван начал производство новой версии Mortal Kombat.

В 2019 году Ван подписал контракт по реализации телевизионной адаптации франшизы «Я знаю, что вы делали прошлым летом» для Amazon Prime.

В 2021 году Ван был режиссёром фильма ужасов «Злое», который получил смешанные отзывы.

Личная жизнь 
В ноябре 2019 года женился на румыно-немецкой актрисе Ингрид Бису.

Фильмография

Фильмы

Сериалы

Примечания

Ссылки 

Выпускники Мельбурнского королевского технологического университета